Celia — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Синонимы:
 Acrodon Zimmermann, 1832
 Adocron Lutshnik, 1927
 Embrikiella Lutshnik, 1935
 Isopleurus Kirby, 1837

Виды 
К этому подроду относя 40 видов:
 Amara aberrans Baudi di Selve, 1864
 Amara arenaria (Putzeys, 1865)
 Amara aurata Dejean, 1828
 Amara bifrons (Gyllenhal, 1810)
 Amara brunnea (Gyllenhal, 1810)
 Amara californica Dejean, 1828
 Amara chihuahuae (Casey, 1918)
 Amara dickorei Hieke, 1995
 Amara exlineae Minsk et Hatch, 1939
 Amara fervida Coquerel, 1859
 Amara fujiii Tanaka, 1959
 Amara glabricollis Jedlička, 1938
 Amara gobialtaica Hieke, 2000
 Amara hanhaica Tschitscherin, 1894
 Amara hannemanni Hieke, 1991
 Amara harpalina LeConte, 1855
 Amara idahoana (Casey, 1924)
 Amara infima (Duftschmid, 1812)
 Amara iturupensis Lafer, 1978
 Amara jucunda (Csiki, 1929)
 Amara kailasensis Hieke, 1997
 Amara laticarpa Bates, 1873
 Amara misella L. Miller, 1868
 Amara mixaltaica Hieke, 2000
 Amara montana Dejean, 1828
 Amara musculis (Say, 1823)
 Amara necinfima Hieke, 2000
 Amara praetermissa (C. R. Sahlberg, 1827)
 Amara pseudobrunnea Lindroth, 1968
 Amara rubrica Haldeman, 1843
 Amara rupicola Zimmermann, 1832
 Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821)
 Amara saginata Ménétriés, 1847
 Amara sichotana Lafer, 1978
 Amara sinuosa (Casey, 1918)
 Amara sollicita Pantel, 1888
 Amara tartariae (Bates, 1878)
 Amara texana (Putzeys, 1866)
 Amara viridescens Reitter, 1883
 Amara volatilis (Casey, 1918)

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Celia Zimmermann, 1831

Харпалины